Wild Honey steht für:

 Wild Honey (1918), US-amerikanischer Stummfilm von Francis J. Grandon (1918) 
 Wild Honey (1922), US-amerikanischer Stummfilm von Wesley Ruggles (1922) 
 Wild Honey (Album), Musikalbum von The Beach Boys (1967)
 Wild Honey, Originaltitel von Wilder Honig (1972), US-amerikanischer Film von Don Edmonds (1972) 
 Wild Honey, Originaltitel von Wilder Honig (Theaterstück), Theaterstück von Michael Frayn (1984), Adaption des eigentlich namenlosen ersten Tschechow-Stückes Platonow (um 1880)

Siehe auch:
 Wildhoney, Musikalbum von Tiamat (1994)